Волошин-Петриченко — украинская фамилия:
 Волошин-Петриченко, Павел Фёдорович (1888—1969) — религиозный деятель русского зарубежья.
 Волошин-Петриченко, Тимофей Моисеевич (1862—?) — русский военачальник, генерал-майор.
 Волошин-Петриченко, Фёдор Моисеевич (1860—не ранее 1930) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 См. также 
 Волошин
 Петриченко

 Примечания